Eerikkasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Eerikkasaari (ö i Norra Savolax), 
 Eerikkasaari (ö i Södra Karelen), Imatra, 

Robotskapade Finlandförgreningar